Karelia (engl., russ. für Karelien) ist:

 Karelia-Suite, Suite von Jean Sibelius für Orchester op. 11 (1893)
 The Karelia, eine Band bei Drakkar Entertainment
 Karelia (Band), französische Heavy-Metal-Band
 Volkstheater Karelia in Petrosawodsk
 K-18 Karelia, sowjetischer Unterseekreuzer des Projekts 667BDRM
 Karelia Tobacco, eine griechische Tabakmanufaktur im Besitz der Familie Karelias.
 Karelia (Kartoffel), eine Sorte der Speisekartoffel

Siehe auch:
 Karelien
 Carelia
 Karelis